

Földrajz
 Egg, település Ausztriában
 Egg, település Svájcban

Zene
 Egg, angol rockegyüttes
 Egg, az együttes 1970-es lemeze